Canada
 Palisade (Saskatchewan)

Estados Unidos
 Palisade (Colorado)
 Palisade (Minnesota)
 Palisade (Nebraska)
 Palisade (Nevada)
 Palisades (Nova Iorque)
 Palisades Park
 Pacific Palisades - bairro de Los Angeles, Califórnia.
 The Palisades - bairro de Washington, D.C.